Szene steht für:

 Skene (Theater), Teil der antiken griechischen Theateranlage
 Szene (Theater), Teil eines Theaterstücks
 Szene (Film), Abschnitt eines Films
 Szene (Computergrafik), Zusammenstellung von virtuellen Objekten und deren Parametern
 Szene (Volkskunde), soziales Milieu und Subkultur
 Szene (Fernsehsendung), Jugendmagazin

Siehe auch:
 The Scene
 Szenerie
 Skene
 Skenographie, Bühnen- oder Szenenmalerei